Bolia peut désigner :
 les Bolia, une population vivant en République démocratique du Congo
 le bolia, une langue bantoue